«Французские короли» () — рыцарский роман Андреа да Барберино, написанный ок. 1400 года.

Источники 
У Андреа да Барберино несколько основных источников:
 «Фиораванте», прозаическое повествование сер. XIV века об основателе французской королевской династии Фиово, племяннике (у Андреа — сыне) императора Константина, и его потомках — Фиораванте, Оттавиано и Джизберто.
 «Буово Антонский», рассказ об основателе домов Кьярамонте и Монграны (англо-нормандская поэма сер. XIII в., франко-венетская и венецианская поэмы нач. XIV в., поэма в октавах нач. XV в.).
 «Берта Большеногая», рассказ о злополучной супруге Пипина Короткого (франко-венетская поэма и поэма Адене ле Руа, ок. 1270 г.).
 Франко-итальянские поэмы о детстве Карла (в этом сюжете Андреа обращался и к недошедшим до нас французским источникам) и детстве Роланда.

Сюжет 
История каждого героя построена по единой сюжетной схеме: изгнание, плен, любовь сарацинской принцессы, спасение.

Полкан 
Персонаж Пуликане — полупёс, получеловек, сын знатной христианской сеньоры, сошедшейся с кобелём. Образ Полкана прочно вошёл в русский фольклор и народное искусство XVII-начала XX века.

Литература 
 Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993, с. 64-67.

Ссылки 
 Итальянский текст

Рыцарские романы
Романы XV века
Романы на итальянском языке